Пётр Гжегож Рысюкевич (; род. , , Польша) — польский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге.

Чемпион мира в помещении 2001 года в эстафете 4×400м. Многократный призёр мировых первенств. Чемпион Европы в помещении 2002 года. Трёхкратный участник Олимпийских игр (1996, 2000, 2004). Пятикратный рекордсмен страны в эстафете 4×400м.(рекорд, установленный 22 июля 1998 года, держится до сих пор). Семикратный Чемпион Польши: бег на 400 метров (1996, 1999, 2002) и эстафета 4×400 метров (1996, 1997, 1998, 1999).

Результаты соревнований 
Источник: профиль ИААФ.

1 Не финишировали в полуфинале

2 Дисквалифицированы в финале

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Польши
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Родившиеся в Свебодзине